Pakis kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pakis (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,25, long 110,53), 
 Desa Pakis (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,17, long 111,11), 
 Desa Pakis (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,18, long 110,31), 
 Kecamatan Pakis (distrikt i Indonesien, Jawa Timur), 
 Desa Pakis (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,03, long 112,05), 
 Desa Pakis (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,59, long 112,39), 
 Desa Pakis (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,64, long 112,17), 
 Kelurahan Pakis (administrativ by i Indonesien, lat -7,29, long 112,72), Jawa Timur, 
 Desa Pakis (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,95, long 111,05), 
 Kelurahan Pakis (administrativ by i Indonesien, lat -8,24, long 114,36), Jawa Timur, 
 Desa Pakis (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,06, long 113,59), 

Robotskapade Indonesienförgreningar